Фінал Кубка Німеччини з футболу 2014 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2013—2014 відбувся 17 травня 2014 року. У поєдинку зустрілися мюнхенська «Баварія» та дортмундська «Боруссія». Перемогу з рахунком 2:0 у додатковий час здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Боруссія»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2014
2014 у німецькому спорті